Nelle pieghe del tempo (A Wrinkle in Time) – romanzo del 1964 di Madeleine L'Engle
 Viaggio nel mondo che non c'è (A Wrinkle in Time) – film del 2003 diretto da John Kent Harrison
 Nelle pieghe del tempo (A Wrinkle in Time) – film del 2018 diretto da Ava DuVernay